Jan Kołodziej (ur. 23 marca 1970 w Limanowej) – polski niepełnosprawny biegacz narciarski i biathlonista, mistrz paraolimpijski z 1992 roku z Albertville na dystansie 5 kilometrów. Poza tym zdobył 2 srebrne i 4 brązowe medale igrzysk paraolimpijskich. W swojej karierze zdobywał również medale mistrzostw świata, ostatni z nich w 2009 roku w Vuokatti w sprincie.

Od dziecka Kołodziej nie zgina stawów kolanowych. Startuje wśród zawodników z klasyfikacją LW-3.

Reprezentuje małopolski klub "Start Nowy Sącz".

Występy w Pucharze Świata

Biathlon – szczegółowo

Biegi narciarskie – szczegółowo

Występy na igrzyskach paraolimpijskich

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona Polskiego Komitetu Parolimpijskiego

Polscy niepełnosprawni biathloniści
Polscy niepełnosprawni biegacze narciarscy
Polscy paraolimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich, Turyn 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich, Vancouver 2010
Urodzeni w 1970
Ludzie urodzeni w Limanowej